Лейни, Лэйни (Laney, Lany, Leini) — фамилия и топоним.

Топоним 
 Лейни — коммуна в провинции Турин (Италия).

Фамилия 
  (1591—1675) — англиканский священник, епископ Питерборо (1660—1663), Линкольна (1663—1667) и Или (с 1667).
  (1896—1977) — американский политик, губернатор Арканзаса (1945—1949).
 Лейни, Бетнайджа (род. 1993) — американская баскетболистка.
  (Уильям Росс Лейни; 1913—1998) — новозеландский политик, член Палаты представителей от Оамару (1972—1975).
  (род. 1973) — новозеландский и шотландский регбист, игрок сборной Шотландии.
  — американская тхэквондистка, бронзовая медалистка Летних Олимпийских игр 1992 года.
  (род. 1927) — американский педагог и дипломат, президент Университета Эмори (1977—1993), посол США в Южной Корее (1993—1996).
  (род. 1973) — британский крикетчик, игрок команды Гэмпшира.
  (род. 1949) — председатель совета директоров Amtrak (2003—2007).
  (Джеймс Эрл Лейни; р. 1943) — американский политик, спикер Палаты представителей Техаса (1993—2003).
  (1667—1728) — английский теолог и педагог, член Королевского общества (с 1692).
 Лейни, Эл (Альберт Гиллис Лейни; 1896—1988) — американский журналист, член Международного зала теннисной славы (с 1979), лауреат Мемориальной премии Элмера Фергюсона (1984).